Sása (okres Revúca), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Revúca
 Sása (okres Zvolen), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Zvolen